«SOS» — песня барбадосской певицы Рианны, первый сингл c её второго студийного альбома A Girl like Me, выпущенный 14 февраля 2006 года. Совместно написанная Джонатаном Ротеном и , «SOS» содержит семпл, взятый из кавер-версии песни  «Tainted Love» в исполнении британской группы Soft Cell. Песня была положительно оценена в профильной прессе, в том числе за включение семпла из «Tainted Love»; делалось сравнение с дебютным синглом певицы — «Pon de Replay» с альбома Music of the Sun 2005 года. Это первый сингл певицы, который занял первую строчку в чарте Billboard Hot 100.

О песне

Участники записи 
 Вся информация приводится согласно примечаниям к основному альбому.

Персонал
 Рианна — ведущий и бэк-вокал;
 Джонатан «Джей-Ар» Ротем — соавтор, продюсер (в том числе запись и вокал);
  — соавтор;
  — соавтор;
 Эл Хембергер () — запись;
  — инженер сведе́ния;
 Роб Скипворт () — ассистент инженера сведе́ния;
  — бэк-вокал, продюсирование вокала;
  — продюсирование вокала.

 Студии
 Bartmitzvah Hall Studios, , штат Калифорния — запись;
 Loft Recording Studios, , штат Нью-Йорк — запись.

Хронология выпуска

Участие в чартах

Недельные чарты

Рубежные чарты

Сертификации 

! scope="row"| Australia (ARIA)
| 2× Platinum
| 140,000
|-
! scope="row"| Brazil (ABPD)
| Platinum
| 20,000
|-
! scope="row"| Denmark (IFPI)
| Platinum
| 40,000
|-
! scope="row"| Japan (RIAJ)
| Gold
| 100,000
|-
! scope="row"| Sweden (IFPI)
| Gold
| 40,000
|-
! scope="row"| United Kingdom (BPI)
| Silver
| 359,673
|-
! scope="row"| United States (RIAA)
| 2× Platinum
| 2,000,000

Примечания

Ссылки 
 

Песни Рианны
Песни на английском языке
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Песни, написанные Эдом Коббом
Синглы Def Jam Recordings